Архиепи́скоп Гаврии́л (в миру Юрий Григорьевич Стеблюченко; 30 июня 1940, Херсон, Николаевская область, УССР — 20 мая 2016, Благовещенск, Амурская область, Россия) — епископ Русской православной церкви; архиепископ Благовещенский и Тындинский.

Биография 
Родился 30 июня 1940 года в Херсоне. С юных лет посещал Свято-Духов собор в Херсоне, за богослужениями прислуживал в алтаре.

В 1958 году по окончании средней школы поступил в Одесскую духовную семинарию, затем — в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1966 году со степенью кандидата богословия за работу «Взаимоотношения Русской и Англиканской Церквей в свете исторической литературы».

15 июня 1966 года митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с наречением имени Гавриил — в честь Архангела Гавриила, 19 июня рукоположен во иеродиакона и назначен на служение в Спасо-Преображенский собор в город Выборг.

В августе 1966 года участвовал в работе съезда христианской молодёжи в городе Лохья, Финляндия. В 1967 году входил в состав делегации на торжествах по случаю 40-летия Покровской и Никольской общин Московского патриархата в Хельсинки.

C 1967 года по август 1968 года был секретарём Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В 1968 году митрополитом Никодимом рукоположен во иеромонаха, награждён набедренником и назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора в Выборге. 19 августа 1971 года награждён наперсным крестом.

22 января 1972 года назначен настоятелем Троицкого кафедрального собора в Пскове. 7 апреля 1974 года возведён в сан игумена и награждён палицей.

Наместник Псково-Печерского монастыря 
7 апреля 1975 года по благословению Святейшего Патриарха Пимена назначен наместником Псково-Печерского монастыря с возведением в сан архимандрита.

Согласно докладу диссидента, священника Глеба Якунина, архимандрит Гавриил ещё в годы настоятельства в Пскове имел репутацию осведомителя («главстука») КГБ, а «за время наместничества вызвал широкое недовольство монахов, паломников, верующих, ибо он, став наместником, повел политику на сокращение посещаемости верующими монастыря». 

В 1978 году Патриарх Пимен издал приказ об отстранении архимандрита Гавриила. После этого в монастырь с ревизией выехал В. Г. Фуров — заместитель председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР, в результате чего решение было аннулировано.

Архиерей 
Определением Священного Синода от 19 июля 1988 года назначен епископом Хабаровским и Владивостокским. Хиротония состоялась 23 июля 1988 года.

Определением Синода от 31 января 1991 года временно отстранён от управления епархией. Определением Синода от 25 марта 1991 года уволен за штат и направлен для полного раскаяния в Псково-Печерский монастырь под наблюдение местного архиерея. В течение 3-х лет не разрешено совершать церковного служения.

21 апреля 1994 года назначен епископом Благовещенским и Тындинским.

25 февраля 2003 года возведён в сан архиепископа.

Член Общественной Палаты Амурской области (утверждён постановлением губернатора области).

5 октября 2011 года решением Священного Синода избран архиепископом Усть-Каменогорским и Семипалатинским (Казахстанский митрополичий округ).

27 декабря 2011 года решением Священного Синода почислен на покой по собственному прошению.

20 мая 2016 года почил в городе Благовещенске, похоронен около алтаря каферального собора города Благовещенска, Амурской области.

Публикации 
 40-летие патриарших общин в Финляндии // Журнал Московской Патриархии. М., 1967. — № 5. — С. 15-25. (в соавторстве)
 Требуется повторное христианское просвещение / интервью — ответы: Гавриил, епископ Хабаровский и Владивостокский // Журнал Московской Патриархии. М., 1990. — № 11. — С. 26-27.
 Храм — прообраз идеального состояния мира и человека // Журнал Московской Патриархии. М., 1990. — № 11. — С. 42-43
 Слово на освящении храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Релочном, в городе Благовещенске // Журнал Московской Патриархии. М., 2003. — № 8. — С. 64.

Награды 
церковные
 орден свв. апп. Петра и Павла Антиохийской православной церкви (1974)
 орден св. кн. Владимира III степени (1975)
 орден прп. Сергия Радонежского II степени (1980) и I степени (1989), именная панагия (1982)
 орден св. кн. Даниила Московского II степени (1990)
 орден свт. Иннокентия Московского III степени (2000)
 орден прп. Серафима Саровского II степени (2005)
 памятная медаль «1020-летие Крещения Руси» (2008)
 медаль св. кн. Владимира (2015)

светские
 Орден Почёта (11 августа 2000 года) — за большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций
 награды Новосибирского областного комитета защиты мира (1975)
 почётная серебряная медаль СФМ (1980)

Примечания

Ссылки 
 Гавриил, архиепископ (Стеблюченко Юрий Григорьевич). // Патриархия.Ru
 Гавриил (Стеблюченко) на сайте «Биография.ру»
 Свящ. Георгий Эдельштейн. О книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые»

Архиепископы Русской православной церкви
Выпускники Одесской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Персоналии:Амурская область
Персоналии:Благовещенск
Почётные граждане Махачкалы
Усть-Каменогорская епархия
Персоналии:Псково-Печерский монастырь
Похороненные в Благовещенске